Серо де ла Мула има више значења:

 Серо де ла Мула (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо де ла Мула (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо де ла Мула (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику